Troxel steht für:

 Troxel (Illinois), gemeindefreies Gebiet im Kane County, Illinois, Vereinigte Staaten

Troxel ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Troxel (* 1939), US-amerikanischer Sänger, Mitglied von The Fleetwoods
 Oliver L. Troxel, US-amerikanischer Diplomat